Север () e името на:

Римските императори:

 Септимий Север, римски император (193-211), основател на династията Севери, баща на имп. Каракала и Гета
 Александър Север, римски император (222–235)
 Север II, император (305-307)
 Север III, западноримски император (461-465)
 Флавий Севериан († 313), син на император Север II* Севери (династия)
 Юлия Севера, втората съпруга на римския император Елагабал (упр. 220–222)
 Марция Отацилия Севера, съпруга на римския император Филип I Араб (упр. 244–249)
 Улпия Северина, съпруга на римския император Аврелиан (упр. 270-275)
 Марина Севера († преди 375), първа съпруга на император Валентиниан I, майка на Грациан.

Други:

 Корнелий Север, поет, приятел на Овидий, 1 век пр.н.е.
 Квинт Марций Турбон Фронтон Публиций Север, преториански префект 118 г.
 Гай Клавдий Север, суфектконсул 112 г.
 Гай Сений Север, суфектконсул 126 г.
 Секст Юлий Север, суфектконсул 127 г.
 Гней Клавдий Север Арабиан, консул 146 г.
 Гней Клавдий Север, консул 173 г.
 Тиберий Клавдий Север Прокул, консул 200 г.
 Сулпиций Север (363-420 - 425), биограф на Свети Мартин
 Север, патриарх на Антиохия (512 – 518),
 Свети Север, няколко светии
 Севериан, управител на Македония и на двете Мизии
 Севериан, управител на Долна Мизия 246–247 г.
 Северос, гръцки философ 2/3 век
 Северани (северци, севери), племе, населявало днешна Североизточна България
 Северяни (племе) (Severians; Siverians), източнославянско племе

Вижте също 
 Север, посока
 Север (пояснение)
 Севериан (пояснение)